Одіньїку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 37 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Одіньїкур на сайті французького Національного інституту географії
 Одіньїкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Одіньїкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена